Козулино — название населённых пунктов в России:
 Козулино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Козулино — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Козулино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Козулино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Козулино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.